A 23.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 7 de maio a 10 de maio de 1969 com um percurso de 807 km dividido em 6 etapas, com início em Genebra e final em Porrentruy.

O vencedor foi o italiano Felice Gimondi, corredor que já era ganhador das 3 Grandes Voltas, cobrindo a prova a uma velocidade média de 35,1 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1969
1969 na Suíça
1969 no ciclismo